Балабух — українське прізвище.

Відомі носії:
 Балабух Олекса — селянин, громадський діяч з Мостиськ (тепер районний центр Львівської області).
 Балабух Юзеф Іванович (1921—1974) — старший сержант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945).

Див. також 
 Балабуха

Українські прізвища